Список всех борцов сумо, достигших высшей ступени Ёкодзуна.

См. также 
 Список победителей макуути

Примечания

Ссылки 
 Список Ёкодзун на сайте Японской ассоциации Сумо 

Сумо

Списки борцов сумо